Der Kanton Reichshoffen ist ein französischer Wahlkreis im Département Bas-Rhin.

Geschichte 
Der Kanton wurde anlässlich der kantonalen Gebietsreform, die am 22. März 2015 in Kraft trat, neu gebildet.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden und Teilgemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Änderungen im Gemeindebestand seit der Neugliederung des Kantons 
2019: Fusion Ringeldorf (Kanton Bouxwiller) und Val de Moder → Val-de-Moder

2016: Fusion La Walck, Pfaffenhoffen und Uberach → Val de Moder

Einzelnachweise 

Reichshoffen
Gegründet 2015